Les Eleccions legislatives belgues de 1995 es van celebrar el 21 de maig de 1995 per a renovar els 150 membres de la Cambra de Representants i els 40 del Senat. Es formà un govern de coalició presidit pel socialcristià Jean-Luc Dehaene.

Resultats a la Cambra de Representants

Resultats al Senat

Referències 

1995
legislatives belgues de 1995